Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через розтягнення спини.

Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму з рахунком 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ш Пеєр
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ф Сулуага
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= І Бенешова| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7| RD1-seed07= 
| RD1-team07=| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Т Головін
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Ф Пенетта| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= М Ірвін
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Морігамі| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Матевжич
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Мірза| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т Гарбін
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= О Лиховцева| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ш Пеєр
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= І Бенешова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= Ф Пенетта
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Морігамі| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С Мірза| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6'''
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Н Петрова
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= О Лиховцева
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Секція 4

Посилання 
http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100012537&event= 

2005
Acura Classic, одиночний розряд